G2 puede referirse a:
 G2 Esports, organización dedicada a los deportes electrónicos.
 G-2, misil soviético de 1946, también denominado R-6 y R-12.
 Moskvitch G2, un automóvil de carreras.
 TvG2 (llamada G2 hasta septiembre de 2009), cadena de televisión de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia (España).
G2 cubano, nombre que también recibe la Dirección de Inteligencia de Cuba.